Die Scottish Football League Division One wurde 1926/27 zum 34. Mal ausgetragen. Es war zudem die 37. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 14. August 1926 und endete am 30. April 1927. In der Saison 1926/27 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 15. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Morton und Dundee United stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 49 Treffern Jimmy McGrory von Celtic Glasgow.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Dundee Derby
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1926/27 bei statto.com
 Scottish Division One 1926/27 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1926/27
1926 27